Ženská čtyřhra ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři párů. Z kvalifikačního turnaj postoupily čtyři dvojice. Obhájkyněmi titulu byly americké sestry Serena a Venus Williamsovy, které do soutěže nezasáhly pro absenci těhotné Sereny Williamsové.

Americko-český první pár světa Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová usiloval o zisk nekalendářního Grand Slamu, tj. čtvrtého grandslamového titulu v řadě během dvou sezón (označovaného jako „Bucie Slam“), když hráčky triumfovaly na předcházejících US Open, Australian Open i French Open. Z turnaje však před druhým kolem odstoupil pro akutní luxaci pately a přetržení čéškového vazu pravého kolene Mattekové-Sandsové. Zranění si přivodila během druhého zápasu v singlové soutěži.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Rusek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, který ve finále pod zataženou deklasoval za 55 minut tchajwansko-rumunské turnajové devítky Čan Chao-čching s Monicou Niculescuovou výsledkem 6–0 a 6–0. Duel na centrálním dvorci začal až ve 21.28 hodin místního času, v důsledku pěrisetového maratonu mužského deblového finále. Hrozilo tak přerušení ve 23 hodin, kdy se centrkurt uzavírá.

Poražené finalistky spolu odehrály druhý turnaj. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů, rozdělily si částku 400 000 liber, získaly desátou společnou trofej, z toho třetí grandslamovou jako pár a každá z nich i třetí individuální v ženské grandslamové čtyřhře. Makarovová vybojovala jedenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Vesninovou to bylo sedmnnácté takové turnajové vítězství. Jednalo se o jejich premiérovou trofej z ženského debla ve Wimbledonu.

Nasazení párů 
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (2. kolo, odstoupily)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová
  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (čtvrtfinále)  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (3. kolo)  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (3. kolo)  Abigail Spearsová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Julia Görgesová /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Monica Niculescuová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Kirsten Flipkensová /  Sania Mirzaová (3. kolo)  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (3. kolo)
  Eri Hozumiová /  Miju Katová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017